Маяковское (до 1946 года — Неммерсдорф, ) — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.

География 

Около села берёт начало река Голубая.

Расположено к югу-западу от города Гусев на берегах реки Анграпа.

История 
Считается, что Неммерсдорф () был основан в XIII веке, однако в документах поселение впервые упоминается в 1510—1515 годах, в это же время в нём была построена деревянная церковь. В 1569—1589 годах из валунов была построена кирха.

В 1910 году население Неммерсдорфа составляло 484 жителей, в 1933 году — 607 жителей, в 1939 году — 637 человек.

Во время Великой Отечественной войны в октябре 1944 года 11-я гвардейская армия генерала К. Н. Галицкого при поддержке 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса генерал-майора А. С. Бурдейного вышла на рубеж реки Анграппа у посёлка Неммерсдорф. Утром 21 октября 25-я танковая бригада во взаимодействии с батальоном 4-й мотострелковой бригады атаковали Неммерсдорф с востока и овладели этим важным оборонительным пунктом. На следующий день противник предпринял шесть контратак. В результате ожесточённых боев 23 октября немецкие части вновь заняли посёлок, после чего стал известен инцидент массовой гибели немецкого гражданского населения, ставший основой для крупнейшей пропагандистской кампании Геббельса и гитлеровской Германии по запугиванию мирного населения. Несмотря на то, что количество жертв в деревне было официально задокументировано и составляло 26 человек, в нацистской печати и последующих «воспоминаниях очевидцев» это число увеличивалось до 62 и даже 73. Идентификация погибших и установление причин смерти не были произведены.

22 января 1945 года в ходе наступления Красной Армии Неммерсдорф был вновь занят войсками 20-й стрелковой дивизии 28-й армии. В боях за деревню в октябре 1944-го и в январе 1945-го погибло более трехсот солдат и офицеров Красной Армии.

По итогам Второй мировой войны вошёл в состав СССР.

Постановлением Совета министров СССР от 1946 года в Неммерсдорфе был организован военный совхоз № 140. В 1946 году населённый пункт переименован в честь поэта В. В. Маяковского. Был административным центром упразднённого Маяковского сельского поселения.

Население

Социальная сфера 
В селе располагается средняя школа и центральная районная библиотека.

Достопримечательности 
 Евангелическая кирха (1569 года)
 Мемориал на месте воинского захоронения 340 павших в 1945 году советских солдат.

Примечания

Ссылки 
 Маяковское сельское поселение.

Населённые пункты Гусевского района